Итальянский пруд — пруд в Кронштадте. Расположен в юго-восточной части города, напротив Итальянского дворца. Объект культурного наследия России федерального значения.

История 
Итальянский пруд является частью Купеческой гавани, в которой зимовали торговые суда, приходившие в Кронштадт. Из Итальянского пруда по вытекающему из него Обводному каналу товары с судов доставлялись к торговым рядам (впоследствии — к кронштадтскому Гостиному двору). Строился в 1717—1727 годах под руководством архитектора Дж. Фонтана, в одно время с Итальянским дворцом. По дворцу же получил своё название.

Изначально пруд имел большие размеры и подходил к первому этажу Итальянского дворца. В 1780—1790-х годах часть пруда была засыпана и между прудом и дворцом образовалась перемычка-набережная (часть современной Макаровской улицы).

С 1815 года Итальянский пруд стал конечной остановкой первого регулярного пароходного маршрута из Санкт-Петербурга в Кронштадт — так называемых «пассажботов», спроектированных и построенных фирмой Чарльза Берда. Это была первая в России пароходная линия. В навигацию 1817 года стали совершаться регулярные пассажирские рейсы: по два в день. Впоследствии отсюда стали отправляться пароходные рейсы в страны Европы.

В середине XIX в. берега Итальянского пруда были отделаны гранитом. С 1860-х годов в зимний период на Итальянском пруду открывался каток.

Достопримечательности 
 На набережной пруда со стороны Макаровской улицы установлены крепостные и корабельные орудия XVIII—XIX веков, когда-то состоявшие на вооружении Кронштадтской крепости и фортов, а также кораблей. В 2005 году на восточном берегу пруда установлен памятный знак в честь 150-летия установления дружественных отношений России и Японии. В 2016 году там же установлен закладной камень памятника подвигу моряков-тральщиков Балтийского флота, погибших при исполнении долга.
 На северном берегу пруда расположен Итальянский дворец
 Перед фасадом дворца с 1886 года стоит памятник исследователю Новой Земли П. К. Пахтусову. В 2007 году близ дворца установлен памятник-бюст художнику И. К. Айвазовскому
 На перемычке между прудом и Купеческой гаванью находится Голландская кухня
 На западном берегу пруда сохранился старинный портовый кран XIX века. С помощью такого крана с кораблей после ввода на зимовку снимались мачты для хранения на суше. Весной, перед началом навигации тот же кран использовался для того, чтобы установить мачты обратно на корабли.
 На западном берегу пруда расположено историческое здания Рыбных рядов (1827—1828 гг.), которое использовалось в качестве рынка, где торговали живой рыбой, питьевой водой из Ладожского озера и другими товарами. В настоящее время Рыбные ряды находятся на территории воинской части и свободного доступа к ним нет.
 К востоку от пруда находится канал Петра Великого с Доковым мостом по Макаровской улице, а за каналом — Петровский парк с памятником Петру I.
 В том месте, где из пруда вытекает Обводный канал, на устое Синего моста установлен Кронштадтский футшток. На том же Синем мосту установлен памятник блокадной колюшке.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 
 

Пруды Санкт-Петербурга
Достопримечательности Кронштадта
География Кронштадта